Estereicher steht für:
 Estreicher (Gelehrtenfamilie), polnische Gelehrtenfamilie aus Krakau

Estreicher ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Raphael Estreicher (1786–1852), polnischer Botaniker

 Stanisław Estreicher (1869–1939), polnischer Rechtshistoriker, Bibliograph und Politiker
 Tadeusz Estreicher (1871–1952), polnischer Chemiker